Königsbruch bezeichnet
 Naturschutzgebiet Königsbruch bei Fischbach bei Dahn, Rheinland-Pfalz
 Naturschutzgebiet Jägersburger Wald/Königsbruch bei Jägersburg, Saarland; siehe Jägersburger Moor
 Ein Moor im Harz, nördlich von Königskrug, Braunalge, Niedersachsen